Lakota (volk), een inheems Amerikaans volk
Lakota (taal), de taal van dat volk
Lakota (Iowa), een plaats in Iowa, Verenigde Staten
Lakota (North Dakota), een plaats in North Dakota, Verenigde Staten
Lakota (Ivoorkust), een plaats in Ivoorkust
Republiek Lakota, een eind 2007 uitgeroepen land in Noord-Amerika